Лез:

Реки:
 Лез — река в России, протекает в Республике Коми.
 Малая Лез — ещё одна река в Республике Коми.
 Большая Лез — и ещё одна река в Республике Коми.

Населённые пункты:
 Старый Лез — старое название села Скворцово в Симферопольском районе Республики Крым.
 Лез () — коммуна во Франции, департамент Верхние Пиренеи.
 Лез () — коммуна во Франции, департамент Верхняя Гаронна.